Le Ministère du Plan et de la Coopération internationale est un entité gouvernementale guinéenne dont le ministre est Rose Pola Pricemou depuis le .

Titulaires depuis 2022

Références 

Plan et de la Coopération internationale